Kaiserpark steht für:
 Kaiserpark (Krefeld), Park in Krefeld, Nordrhein-Westfalen
 Park der Kaiservilla, Parkanlage in Bad Ischl, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kaiser-Wilhelm-Park